Выла — чувашский топоним в России.

 Выла — река в Чувашии.
 Большая Выла — село в Аликовском районе Чувашии.
 Выла — деревня в Аликовсклм районе Чувашии.
 Выла-Базар — деревня в Аликовский районе Чувашии.
 Тури-Выла — деревня в Аликовский районе Чувашии.